Вустейне: 

 Вустейне, Карел (Гент, 10 марта 1878 — Звейнарде, 24 августа 1929) — фламандский поэт, брат художника Густава Вустейне.
 Вустейне, Густав — фламандский художник.